«Мешков Брест» () — белорусский гандбольный клуб из города Брест. Создан 9 апреля 2002 года в память о заслуженном тренере Республики Беларусь, родоначальнике гандбола на Брестчине Анатолии Петровиче Мешкове.

История 

Идея создания профессиональной гандбольной команды берет начало с середины 1990-х годов, когда в Бресте стал регулярно проводиться турнир памяти Анатолия Петровича Мешкова (впоследствии эти соревнования стали аналогом Кубка Белоруссии среди мужских команд). Официальной же датой рождения Брестского гандбольного клуба имени Мешкова считается 9 апреля 2002 года, когда учредители новосозданного общественного объединения получили документ о государственной регистрации. Инициатива появления клуба изначально принадлежала сыновьям Мешкова — Сергею и Александру, которые и поныне продолжают принимать самое активное участие в становлении коллектива.

Дебют БГК имени Мешкова в отечественных соревнованиях, где на то время безоговорочным лидером являлся минский СКА, пришелся на 11-й гандбольный чемпионат Белоруссии (сезон 2002/2003). Первый год участия брестского клуба в национальном первенстве привел к развязке: судьба чемпионства решалась в третьем, дополнительном матче серии плей-офф, в котором гандболисты БГК уступили столичному «Аркатрону-МЧС». Тем не менее лучшим игроком чемпионата был назван все-таки капитан брестской команды Владимир Галушко. Лучшим бомбардиром клуба стал Эдуард Яковенко (183 мяча).

В следующем сезоне БГК имени Мешкова проиграл лишь один раз и одержал 30 побед, что ознаменовалось первым завоеванным титулом чемпиона страны в истории клуба. Индивидуальными призами были отмечены Николай Гальмак — лучший вратарь, Максим Нехайчик — лучший защитник, Владимир Галушко — лучший игрок задней линии (он же стал самым результативным в составе брестчан, забросив 148 мячей).

В сезоне 2004/2005 БГК имени Мешкова прошел весь турнирный путь без очковых потерь, сделав дубль (помимо победы в чемпионате команда стала обладателем Кубка Белоруссии). Николай Гальмак (сменивший фамилию на Зенько) вновь был признан лучшим вратарем, Максим Нехайчик — защитником, а Михаил Усачёв — игроком задней линии. Кроме того специальными призами Белорусской федерации гандбола были награждены Андрей Мочалов (за стабильность в проявлении мастерства) и Владимир Костючик (за многолетнюю преданность гандболу).

Год спустя брестская команда в третий раз выиграла золото чемпионата, в ходе которого БГК имени Мешкова проиграл лишь однажды. В Кубке страны в решающей встрече победили минские армейцы. В сезоне 2005/06 впервые в национальном первенстве приняла участия вторая команда БГК, составленная преимущественно из юных воспитанников брестского гандбола.

Выиграть оба отечественных турнира — чемпионат и Кубок страны — клубу удалось в сезоне 2006/2007, при этом во всех встречах были одержаны победы. Гандболисты БГК-2 заняли третье место, а игроки этой команды Олег Рагозин, Константин Куриленко, игравшие впоследствии в основной команде БГК, стали главными бомбардирами чемпионата, забросив соответственно 233 и 181 мячей.

В сезоне 2007/2008 Брестский гандбольный клуб вновь стал чемпионом и обладателем Кубка страны, а также выиграл ставший уже традиционным турнир, посвященный памяти Анатолия Мешкова. В сезоне 2008/2009 БГК уступил чемпионство минскому «Динамо». Звание обладателей Кубка Белоруссии вновь оставили за собой. Одним из лучших игроков белорусского чемпионата был признан левый полусредний «мешковцев» Константин Куриленко.

В национальном первенстве страны и розыгрыше Кубка РБ 2009/2010 брестская команда занимала вторую позицию, в сезоне 2010/2011 БГК стал обладателем Кубка, решающие поединки за который проходили по формуле Финала четырёх. В чемпионате «мешковцы» заняли второе место, при этом лучшими в своих амплуа были признаны Виталий Черепенько (вратарь), Роман Колеснев (левый угловой), Юрий Громыко (линейный). С сезона 2012/13 участвует в Юго-восточной гандбольной лиге, в том розыгрыше клуб выиграл регулярный чемпионат, но в плей-офф стал лишь 4-м.

Сезон 2014/2015 

Сезон 2014/2015 БГК им. Мешкова начал с квалификации Лиги чемпионов, которая проходила в Бресте. Обыграв сначала «Таргос Бево» (Нидерланды) со счётом 36:23, а затем «Татран» (Словакия) — 26:24, БГК пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Жребий определил в соперники брестчанам следующие клубы: «Киль» (Германия), ПСЖ (Франция), «Логроньо» (Испания), «Загреб» (Хорватия) и «Металург» (Македония). Набрав 6 очков (2 победы, 2 ничьи, 6 поражений) БГК финишировал на 5 месте, что не позволило шагнуть в следующий этап.

Также в этом сезоне БГК им. Мешкова в третий раз взял старт в SEHA-лиге. По результатам регулярного чемпионата брестчане финишировали на 3 месте, что позволило принять участие в финале четырёх этого турнира. В финале четырёх приняли участие 6 команд (две первые прошли напрямую в полуфинал, а команды занявшие места с третьего по шестое играли 1/4 финала). БГК успешно преодолел первый рубеж и вышел в полуфинал. На этом этапе был повержен «Вардар», и БГК второй сезон подряд вышел в финал SEHA-лиги. И второй сезон подряд БГК им. Мешкова стал вице-чемпионом, уступив венгерскому «Веспрему» — 21:32.

Весной 2015 года с клубом заключили контракт Дайнис Криштопанс, Александр Тюменцев, Павел Атьман.

Сезоны 2015—2019 
Летом 2015 года БГК тренером встал Сергей Бебешко. Это позволило впервые в истории пробиться в плей-офф Лиги чемпионов нового формата. Мешковцы стартовали сразу с группового этапа. В группе «С» команда финишировала на первом месте. К промежуточному финишу брестчане пришли со званием самой забрасывающей команды лиги - 321 мяч после 10 встреч. Клуб вышел в 1/8 финала, оказавшись в числе 14 сильнейших команд континента. Также БГК оформил очередной выход в «Финал четырех» SEHA-лиги, выиграл национальный чемпионат и Кубок.

Затем мешковцы еще три сезона кряду выходили в плей-офф ЛЧ: два — под управлением Сергея Бебешко, один — Маноло Каденаса. Вместе с тем клуб повторял свои успехи и на других фронтах: непременно выходил в «Финал четырех» SEHA-лиги, выигрывал национальный чемпионат и Кубок. Только в финале Кубка Беларуси-2019 случилась осечка — трофей достался минскому СКА.

Переименование клуба 
Летом 2020 года клуб сменил название. В 2020-м, к годовщине ухода из жизни Аделаиды Константиновны Мешковой, клуб переименован в БГК «Мешков Брест» и теперь носит фамилию не только Анатолия Петровича, но и его супруги, которая на протяжении 17 лет была бессменной управляющей клубом. Аббревиатура БГК присутствует в полном юридическом названии клуба.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (14× ):
 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Обладатель Кубка Белоруссии (13× ):
 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
Обладатель Суперкубка Беларуси (1× ): 2022 
 Победитель регулярного сезона SEHA-лиги (1× ):
 2013
 Серебряный призёр SEHA-лиги (2× ):
 2014, 2015
 Бронзовый призёр SEHA-лиги (3× ):
 2017, 2019, 2020
 Победитель турнира памяти А. П. Мешкова (15× ):
 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 Обладатель Кубка Белгазпромбанка (7× ):
 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018

История выступлений

Выступления в еврокубках 

Достижения в еврокубках
 Количество сезонов выступлений в еврокубках — 15, в том числе в Лиге чемпионов — 9, Кубке ЕГФ — 5, Кубке обладателей кубков — 2.
 Участник 1/4 финала Кубка обладателей кубков (2011/12) и 1/4 финала Лиги чемпионов (2020/21).
 Самая крупная победа — 38:19 («Конверсано», Италия, Кубок ЕГФ 2012/13).
 Самое крупное поражение — 17:36 («Гудме», Дания, Лига чемпионов 2004/05).
 Свой 100-й матч в еврокубках БГК провёл дома против венгерского «Пика» (25:23, Лига чемпионов 2016/17, группа В).
 Наибольшее количество матчей — Любо Вукич (57).
 Наибольшее количество голов: всего — Растко Стойкович (258), за сезон — Растко Стойкович (89), за матч — Никита Вайлупов (20).

Баланс игр в европейских клубных турнирах

* по состоянию на 1 января 2018 года.

Тренерский штаб 
 Главный тренер —  Дани Гордо
 Тренер —  Нуну Фарелу
 Тренер вратарей — Роландо Пушник
 Тренер-врач — Дмитрий Лукашевич
 Тренер-массажист — Сергей Кунай
 Тренер по физподготовке — Александр Бобрик
 Главный тренер ЦОР-БГК — Олег Свитич
 Старший тренер ЦОР-БГК — Леонид Вашкевич

Состав команды на сезон-2022/23

Основной состав 
 Согласно официальному сайту клуба

ЦОР-БГК 
 Согласно официальному сайту клуба

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 2022

Пришли

Ушли

Представители национальных сборных 

* Гандболисты, выступавшие за национальные сборные в текущем календарном году.

Игроки «Мешков Брест» на топ-турнирах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте ЕГФ

Гандбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Бреста